Cody peut faire référence à :

Nom commun 
 Au cody, une oriflamme servant au culte de la divinité hindoue des Mascareignes, des Antilles et du plateau des Guyanes que l'on appelle Nagour Mira.

Prénom 
Cody est un prénom notamment porté par :

Cody Rhodes (1985), catcheur américain
À un prénom américain que l'on retrouve dans des titres.

 Dans le titre du film Cody Banks, agent secret.
 Dans le titre de la série télévisée La Vie de palace de Zack et Cody.
 Au neveu de Zach dans le film Shelter

Patronyme 

 Donald William Cody (1936-), homme politique canadien
 Iron Eyes Cody (1904-1999), acteur américain d'ascendance sicilienne.
 Samuel Franklin Cody (1867-1913), pionnier de l'aviation.
 Terrence Cody (1988-), joueur américain de football américain.
 William Frederic Cody, plus connu sous le nom de Buffalo Bill.

Toponyme 

 À Cody, une ville du nord-ouest du Wyoming.

Pseudonyme 

 Liza Cody (1912-), auteur britannique de roman policier.
 Turner Cody (1980-), auteur-compositeur-interprète américain.

Cinéma 
 Cody, film américain de William D. Blackburn réalisé en 1977.

Divers 
 À un personnage de fiction :
 Cody est un personnage de jeu vidéo apparaissant dans Final Fight et Street Fighter.
 Commandant de l'Armée de Clone auprès d'Obi-Wan Kenobi : Commandant Cody.

Prénom américain
Patronyme anglais
Homonymie de prénom